Фаустман — фамилия. Носители:

 Фаустман, Молли (1883—1966) — шведская художница, писательница, журналистка.
 Фаустман, Хампе (1919—1961) — шведский кинорежиссёр, сценарист и актёр.